Posse kan syfta på:

 Posse – svensk uradel
 Posse (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Brasilien 

 Santo Antônio de Posse (ort), São Paulo, 
 Posse (ort), Goiás, 
 Posse (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar